Andreas Schlüter (der Ältere) (* vor 1602; † nach 1640) war ein deutscher Schmied in Brandenburg und Danzig. Er war der Vater des Baumeisters Andreas Schlüter (des Jüngeren).

Leben 
Andreas Schlüter erhielt 1622 Bürgerrecht in Brandenburg an der Havel. Danach zog er nach Danzig, wo er 1630 Barbara Stange heiratete. Dort war er wahrscheinlich als Kunstschmied tätig. Weitere Angaben zu seiner Person wurden bisher nicht ermittelt.

Andreas Schlüter war mit Barbara, der Tochter von Andreas und Regina Stange, verheiratet.
Kinder waren
 Anna Schlüter (* 1631)
 Barbara Schlüter
 Andreas Schlüter (1634–1714), bedeutender Baumeister und Bildhauer in Danzig, Berlin und St. Petersburg
 Caspar Schlüter (* 1639)
 Ernst Schlüter (1641–1700), Bildhauer, arbeitete auch in Berlin, starb in Hamburg

Die Darstellung der Biographie von Andreas Schlüter dem Älteren ist für die Forschung wichtig, da er mitunter mit seinem Sohn Andreas Schlüter dem Jüngeren für die Zeit von 1634 bis 1670 verwechselt wurde.

Weblinks 
 Maria Babnis: Wystroj kościóła klasztornego (Über die Umbauarbeiten der Klosterkirche Oliva) Wilanów-Palac (Memento)

Einzelnachweise 

Schmied
Person (Danzig)
Geboren im 16. oder 17. Jahrhundert
Gestorben im 17. Jahrhundert
Mann